El término Abraxas hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Abraxas, concepto gnóstico
Abraxas (álbum) del guitarrista Carlos Santana
Abraxas (obras de ficción, Fundación, Asimov) conjetura matemática que dota de fundamento a la psicohistoria
El Canto de Abraxas (libro) del poeta Álvaro Robles G.
Abraxas (insecto), lepidóptero
Abraxas, divinidad mencionada en la novela Demian de Herman Hesse